5α-colestano – idrocarburo
5β-colestano – idrocarburo